Monção kan syfta på:

Brasilien 

 Monção kommun, Brasilien, 
 Monção, Brasilien,

Portugal 

 Monção, Portugal, 
 Monção (freguesia), Viana do Castelo,